Гильермо Диас (, род. 22 марта 1975 год; Нью-Йорк, США) — американский актёр.

Биография 
Родители Гильермо имеют кубинское происхождение. Вырос на Манхэттене и решил стать актёром в 17 лет, после участия в школьном конкурсе талантов. Он поступил в колледж, где посещал уроки актёрского мастерства. В 19 лет получил свою первую оплачиваемую роль — роль Волка в сказке «Три поросёнка» в детском театре. Вскоре после этого, вместе с другими молодыми актёрами, основал театральную компанию LAByrinth Theater Company и участвовал в различных студенческих и независимых проектах.

С 1994 года Гильермо начинает сниматься в кино, играет небольшие роли в таких телесериалах, как «Скорая помощь», «Клан Сопрано», «Закон и порядок», «Ищейка», «Мыслить как преступник». Стал известным по роли Гильермо Гарсиа Гомеса — наркодилера из сериала «Дурман». Также он известен по роли Гека в телесериале «Скандал».

Диас — открытый гей, он совершил каминг-аут в начале 2011 года. Вскоре после этого он снялся полностью обнаженным для гей-журнала Pinups.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Музыкальные клипы

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Актёры США
Актёры телевидения США